Csehország
 Drnovice, település a Blanskói járásban
 Drnovice, település a Vyškovi járásban
 Drnovice, település a Zlíni járásban